Сохраб:
 Сохраб (Сухраб) — герой иранского эпоса.
 Сепехри, Сохраб (1928—1980) — иранский поэт, художник, философ.